Vár a holnap, a The Biebers második stúdióalbuma, ami 2017-ben jelent meg
Vár a holnap, Wolf Kati nagylemeze
Vár a holnap, Wolf Kati azonos című bemutatkozó albumának második kislemeze